Osoby o tym nazwisku:
 Krystyna Karwicka-Rychlewicz – polska dziennikarka, działaczka społeczna
 Wojciech Rychlewicz – polski dyplomata, urzędnik